OCI steht für:
 OCI Company, ein koreanisches Chemieunternehmen
 OCI (Düngemittelproduzent), ein niederländischer Düngemittelhersteller
 L’Organisation de la Conférence Islamique, siehe Organisation der Islamischen Konferenz
 Office of Criminal Investigation, eine Abteilung innerhalb der FDA zur Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten oder gestohlenen Arzneimitteln
 Office of the Coordinator of Information, eine US-Behörde während des Zweiten Weltkrieges
 Open Catalog Interface, eine standardisierte Katalogdatenschnittstelle der SAP AG
 Open Container Initiative, ein Projekt der Linux Foundation
 Oracle Call Interface
 Orascom Construction Limited, ein ägyptisches Bauunternehmen
 Organisation communiste internationaliste
 Other Comprehensive Income, ein Begriff in der Gesamtergebnisrechnung, (siehe auch Neubewertungsreserve)
 Outlet Centres International Ltd., ein Betreiber von großen Factory-Outlet-Centern
 Overseas Citizenship of India

oci steht für:
 Okzitanische Sprache (ISO-639-2-Code), galloromanische Sprache, die hauptsächlich im südlichen Drittel Frankreichs gesprochen wird

Siehe auch:
 ÖCI für Österreichisches Credit-Institut

OCI